Bill Holden (acteur)
 Bill Holden (football)
 Bill Holden (hockey)